Washington County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Washington County (Alabama)
 Washington County (Arkansas)
 Washington County (Colorado)
 Washington County (Florida)
 Washington County (Georgia)
 Washington County (Idaho)
 Washington County (Illinois)
 Washington County (Indiana)
 Washington County (Iowa)
 Washington County (Kansas)
 Washington County (Kentucky)
 Washington County (Maine)
 Washington County (Maryland)
 Washington County (Minnesota)
 Washington County (Mississippi)
 Washington County (Missouri)
 Washington County (Nebraska)
 Washington County (New York)
 Washington County (North Carolina)
 Washington County (Ohio)
 Washington County (Oklahoma)
 Washington County (Oregon)
 Washington County (Pennsylvania)
 Washington County (Rhode Island)
 Washington County (Tennessee)
 Washington County (Texas)
 Washington County (Utah)
 Washington County (Vermont)
 Washington County (Virginia)
 Washington County (Wisconsin)

Früher bestanden zudem diese Countys:
 Washington County (District of Columbia)
 Washington County (South Dakota)

Siehe auch:
 Washington Parish in Louisiana